Hasselquistia pinnata är en flockblommig växtart som beskrevs av Conrad Moench. Hasselquistia pinnata ingår i släktet Hasselquistia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
pinnata